Анджей Трепка ( — польский писатель-фантаст, популяризатор науки, публицист.

Родился 16 марта 1923 году в Варшаве, происходил из дворянского рода Неканда-Трепка (Nekanda-Trepka) герба Топор. Член Польского общества любителей астрономии, в 1955 году был одним из основателей Польского астронавтического общества. 
В 1953 году вместе с K. Борунем написал свою первую книгу НФ-роман «Погубленное будущее». В 1956 году вышла вторая часть «космической триологий» — «Проксима», в 1957 третья — «Космические братья». 
Анджей Трепка написал много НФ-рассказов и повести, несколько научно-популярных статей для различных журналов. Он опубликовал много научно-фантастических и научно-популярных книг в Польше, в том числе биографии Константина Циолковского и Венедикта Дыбовского. 
На протяжении многих лет Анджей Трепка жил в городе Висла, умер в возрасте 86 лет 25 марта 2009 года в деревни Ρыхлоцице в центральной Польше (гмина Конопница в Лодзинском воеводстве).

Избранная библиография (книги) 
 Погубленное будущее (Zagubiona przyszłość) — 1953, соавтор: Кшиштоф Борунь, НФ-роман
 Проксима (Proxima) — 1955, соавтор: Кшиштоф Борунь, НФ-роман
 Космические братья (Kosmiczni bracia) — 1959, соавтор: Кшиштоф Борунь, НФ-роман
 Атолл Тридакны (Atol Tyraktydy) — 1974, НФ-повесть
 Провидец Космоса (Wizjoner Kosmosu) — 1974, биография Константина Циолковского
 Жизнь во Вселенной (Życie we Wszechświecie) — 1976
 Двенадцать апостолов (Dwunastu apostołów) — 1978, НФ-повесть
 Бенедикт Дыбовский (Benedykt Dybowski) — 1979, биография Венедикта Дыбовского
 Тотем лесных людей (Totem leśnych ludzi) — 1980, НФ-повесть
 Космический доклад (Kosmiczny meldunek) — 1980, сборник НФ-рассказов
 Окончание (Końcówka) — 1983, сборник НФ-рассказов
 Феномены природы (Fenomeny przyrody) — 1983
 Король тасманийских степей (Król tasmańskich stepów) — 1983
 Резервация (Rezerwat) — 1985, НФ-повесть
 Биокосмос (Biokosmos) — 1985
 Дерево жизни (Drzewo życia) — 1985, сборник НФ-рассказов
 Воскресенье посетители (Niedzielni goście) — 1997, НФ-повесть
 Коминфавн (Kominfaun) — 2005, НФ-повесть
 Фантастические повести (Opowiadania Fantastyczne) — 2008, сборник НФ-повести

Примечания

Ссылки 
 Научная фантастика Польши
 «Погубленное будущее» — КНИГА О ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ

Литература 
 A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990

Персоналии по алфавиту
Писатели Польши
Писатели-фантасты Польши
Родившиеся в Варшаве